De FIM MotoGP Rookies Cup 2008 was het tweede seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telde 10 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 29 maart op het Circuito Permanente de Jerez verreden. De laatste wedstrijd van het seizoen werd op 17 augustus op het Automotodrom Brno verreden.

De Amerikaanse rijder J.D. Beach behaalde dit seizoen de titel.

Kalender 
In vergelijking met het seizoen 2007 is de kalender van 2008 op een aantal plaatsen gewijzigd. De race op het Circuit Ricardo Tormo Valencia is vervangen door een race op het Circuit Bugatti. Daarnaast worden er dit jaar twee races gehouden tijdens de opener op het Circuito Permanente de Jerez en de afsluiter op het Automotodrom Brno.

Coureurs 
Miguel Oliveira en Quentin Jacquet deden mee als gastcoureurs.

Resultaten 
De laagste score van elke coureur telde niet mee voor het kampioenschap.

Externe link 
 Officiële website

2008
Motorsport in 2008